Ак-Дебенский аильный округ — аильный округ (айылный аймак) в составе Аламудунского района Чуйской области Киргизии. Центр округа — село Кайырма.

В состав округа входят 2 населённых пункта:
 село Кайырма
 село Молдовановка

Население округа по данным переписи населения 2009 года — 3739 чел.

Примечания 

Аламудунский район
Аильные округа Киргизии